Keystone Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Keystone Hotel (Colorado), ID-Nr. 97000594
 Keystone Hotel (Nebraska), ID-Nr. 01000710
 Keystone Hotel (Pennsylvania), ID-Nr. 85001002